Оразбаев — фамилия; имеет женскую форму Оразбаева.

Известные носители 
 Оразбаев, Базарбай Мамбетулы (1912—1981) — советский и казахский математик, алгебраист.
 Оразбаев, Сабит Конырбаевич (род. 1936) — советский актёр, театральный педагог, профессор.
 Оразбаев, Шашан (1908—1994) — советский государственный деятель, председатель Совета депутатов трудящихся Павлодарской области и Актюбинской области.

См. также